Así nos va puede referirse a:
Así nos va (programa de televisión), un programa de televisión español que se emitió en la sobremesa de laSexta.
Así nos va, título en español de And So It Goes, una película estadounidense de 2014.